Кочерги — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кочерги — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Кочерги — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Кочерги — прежнее название села Иудино в Сергиево-Посадском районе Московской области.

Украина 
 Кочерги — село в Путивльском районе Сумской области.